Карл Херберт Линдстрём (; ) — шведский полицейский (офицер полиции Стокгольма) и спортсмен (перетягиватель каната), чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в составе сборной Швеции.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по перетягиванию каната
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1912 года
Перетягиватели каната Швеции